Bitva národů je pojem s několika významy:

 Bitva u Lipska, v níž spojené síly Velké Británie, Holandska, Pruska, Ruska a Rakouska porazily Napoleona
 Bitva u Varny, v níž vojska Osmanské říše pod vedením sultána Murada II. porazila spojené síly Polska, Uherska, Čech, Chorvatska, Valašska, Moldavska, Litvy, Bulharska, Papežského státu, Svaté říše římské a Řádu německých rytířů
 Bitva na Katalaunských polích, v níž se Římané a jejich spojenci vedení Aetiem utkali s Attilovými Huny